Жангю Макрой (; 6 ноября 1993 год, Парамарибо, Суринам) — суринамский певец и автор песен, ныне постоянно живущий и работающий в Нидерландах.

Представитель Нидерландов на конкурсе песни «Евровидение-2021». Первоначально он должен был представлять Нидерланды на ныне отменённом «Евровидении-2020», с песней «Grow» в финале конкурса 16 мая 2020 года.

Биография

Ранняя карьера 
В 2011 году Макрой вместе со своим братом Ксилланом создал группу Between Towers. Их первый и единственный альбом Stars on My Radio вышел в 2013 году. Проучившись два года в консерватории Суринама в Парамарибо, он переехал в Нидерланды в 2014 году, поступив на обучение в колледж искусств  в Энсхеде. В 2015 году Макрой познакомился с продюсером , а также подписал контракт с его лейблом звукозаписи  в декабре этого же года.

2015—2019: Первые альбомы и синглы 
В апреле 2016 года Джангю выпустил свой первый мини-альбом Brave Enough. Годом позже, в апреле 2017 года, вышел его первый сольный альбом High on You. Альбом достиг 69 позиции в нидерландском чарте Dutch Albums Chart, а его заглавная песня «High on You» вошла в чарт Nationale Top 40 Suriname в Суринаме. Второй альбом Макроя, названный Horizon, вышел в феврале 2019 года. Летом того же года он отправился в свой первый сольный тур, посетив три города Германии: Кёльн, Гамбург и Берлин. Он также выступил на фестивале  в Гамбурге.

2020 — н.в: Евровидение 
10 января 2020 года было объявлено, что Макрой был выбран в качестве представителя Нидерландов на Евровидении-2020, которое должно было пройти в Роттердаме в мае того года с песней «Grow». После отмены конкурса в связи с пандемией COVID-19 Джангю был переподтверждён как представитель Нидерландов на следующий год для участия в Евровидении-2021.

Личная жизнь 
Джангю является открытым геем. Он высказывался о том, что считает важным для себя не скрывать свою сексуальность и быть ролевой моделью для молодых людей в Суринаме, где это во многом до сих пор является табу.

Дискография

Студийные альбомы

Концертный альбом

Мини-альбом

Другие альбомы 
 Stars on My Radio (2013) (выпущен как альбом группы Between Towers)

Синглы

Награды и номинации

Примечания 

Участники «Евровидения-2020»
Участники «Евровидения-2021»
Персоналии:Парамарибо
Представители Нидерландов на «Евровидении»